

Cinema 
 Millie – film del 1931 diretto da John Francis Dillon
 Millie – film del 1967 diretto da George Roy Hill

Personaggi 
 Millie – personaggio dell'universo Disney
 Millie – personaggio del webcomic Ozy and Millie
 Millie – personaggio della serie di videogiochi Suikoden
 Millie the Model – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Varie 
 Millie – variante dei nomi propri di persona Emily, Millicent, Mildred, Camilla o Amelia
 Millie – racconto di Katherine Mansfield del 1913
 Millie – cantautrice giamaicana

Pagine correlate 
 ̈Milly
Milli